El nombre Idomeneo puede referirse a:

 el rey Idomeneo, un rey de Creta según la mitología griega;
 Idomeneo, uno de los hijos de Príamo, según Apolodoro.
 la ópera Idomeneo, una famosa ópera de Wolfgang Amadeus Mozart;
 Idomeneo de Lámpsaco, un discípulo de Epicuro.
 (2759) Idomeneus, un asteroide troyano de Júpiter.